Lippmann, Rosenthal & Co. kan verwijzen naar
Lippmann, Rosenthal & Co. (bank), een in 1859 opgerichte bank
Lippmann, Rosenthal & Co. (Sarphatistraat), een door de Duitse bezetter opgerichte roofbank